Koide ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Koide (* 2001), Schweizer Fußballspieler
 Keisuke Koide (* 1984), japanischer Schauspieler
 Koide Narashige (1887–1931), japanischer Maler
 Mifuyu Koide (* 1995), japanische Rugbyspielerin
 Misato Koide (* 1978), japanische Bogenschützin
 Shōta Koide (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Yoshio Koide (* 1942), japanischer Physiker
 Yuka Koide (* 1985), japanische Schauspielerin
 Yūta Koide (* 1994), japanischer Fußballspieler